Почто́вый блок, или па́мятный блок, — в филателии специальная форма издания знаков почтовой оплаты, напечатанных на небольшом листке с полями. Являются филателистическим сувениром, что не исключает возможности использования их в качестве знаков почтовой оплаты (в отличие от сувенирных листков).

Описание 
Почтовые блоки издаются во многих странах мира в ознаменование выдающихся событий или юбилеев. Их художественное оформление и внешний вид бывают самыми разнообразными. Поля блока, как правило, содержат памятные тексты (неслужебного характера), рисунки или другое художественное оформление. На блоке помещается от одной до, в отдельных случаях, 10—15 марок одинакового или различного рисунка и номинала, объединённых одной темой или поводом выпуска. Блоки бывают различными по размеру и, как правило, прямоугольной формы. Марки в блоке с островной зубцовкой или без неё. Почтовый блок является единицей учета и продаётся только целиком, однако марки из него в большинстве случаев могут использоваться для франкировки почтовых отправлений.

Почтовые блоки, не имеющие полей, на которых знак почтовой оплаты занимает всю его площадь, иногда называют крупноформатными марками. В ряде филателистических каталогов некоторые из почтовых блоков относятся к малым листам. .

Номерные блоки 

Иногда на блоках печатается его уникальный порядковый номер в тираже конкретного выпуска. В этих случаях говорят, что это номерной блок. Считалось, что это предохраняет от фальсификации или последующих допечаток. Такие блоки обычно выпускаются ограниченными тиражами. Наличие порядкового номера не является почтовой необходимостью, а носит исключительно торгово-филателистический характер. Номерные блоки выпускаются во многих странах.

История

Предшественники 
Предшественниками почтовых блоков рассматриваются:
 эссе стандартной серии марок Эфиопии, планировавшейся к выпуску в 1894 году в виде квартблоков;
 малый лист Люксембурга 1906 года, состоявший из 10 марок и чествовавший великого герцога Вильгельма IV;
 малый лист Люксембурга 1921 года, включавший пять марок и отмечавший рождение принца Жана;
 афганские посылочные марки того же года, печатавшиеся сцепками из двух марок или квартблоками, с перфорацией только на одной или двух сторонах;
  Барвани, изданные в 1921 году малыми листами из четырёх марок, которые обычно не перфорированы по внешним сторонам и сшивались в виде марочных буклетов.

Первый блок 
. По имеющимся сведениям, первоначально было намечено выпустить почтовую марку. Однако в типографии, получив печатную форму одной марки вместо размноженной формы для 50-марочного листа, решили по недоразумению напечатать марку на отдельных миниатюрных листках — по одной на каждом. И лишь в марте того же года эта марка была издана в виде обычных марочных листов.

24 мая 1924 года в Бельгии вышел блок из четырёх пятифранковых марок, расположенных на листе размером 130 × 145 мм. Блок продавался в качестве сувенира на Международной филателистической выставке в Брюсселе.

Некоторые необычные блоки 
Один из самых крупных в мире почтовых блоков размером 210 × 287 мм издан в ГДР в 1964 году к 15-летию республики. Он состоит из 15 марок различных рисунков. Самый маленький в мире блок, размером 52 × 36 мм, появился в Румынии в 1947 году и представлял собой почтово-благотворительный выпуск с надбавкой (5000 + 5000 леев) в фонд помощи голодающим. Блок содержит одну неперфорированную марку и не имеет клея.

Почтовые блоки СССР и России

СССР 
. Известен также редкий блок, выпущенный крайне ограниченным тиражом (всего 500 экземпляров) по случаю I Всесоюзной филателистической выставки в декабре 1932 года, который, несмотря на включение в каталог ЦФА, в почтовом обращении не был и является скорее сувенирным листком.

До 1962 года на блоки помещались марки, уже находящиеся в обращении, из ранее выпущенной серии, приуроченной к тому же событию, что и блок. Начиная с 1962 года в СССР выпускались памятные блоки с оригинальными изображениями, ничего общего не имеющие с находящимися в обращении почтовыми марками.

.

.

.

Россия 
Первый почтовый блок России «Охрана природы — актуальная тема филателии» был выпущен в январе 1992 года. К тому же это был первый почтово-благотворительный выпуск современной России, дополнительный сбор от продажи которого шёл в фонд помощи Союзу филателистов России:

См. также

Примечания

Литература 
 Азбука филателиста // Филателия. — 1992. — № 6. — С. 57.
  
 
 Scott 2007. Standard Postage Stamp Catalogue. — New York, NY, USA: Scott, 2006.

Ссылки 

 

Знаки почтовой оплаты